Rugi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Rugi (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Rugi (Gorj), Dorf im Kreis Gorj

Rugi steht für:
 Rugi (Schwert), eine indonesische Waffe

Siehe auch:
 Ruggi
 Rugy